Gerwazy – imię męskie
Miejscowości w USA:
 Gervais – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Marion
Gminy w USA:
 Gervais (ang. Gervais Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Red Lake